Konfusion steht für:

 Konfusion (Recht), wenn Gläubiger und Schuldner einer zivilrechtlichen Forderung in einer Person zusammentreffen
 Konfusion (Kryptologie), Verschleierung des Zusammenhangs zwischen Geheimtext und Schlüssel
 eine Störung des Binokularsehens, siehe Binokularsehen #Pathologie

Siehe auch:
 Confusion (Begriffsklärung)
 Konfusor (Düse)
 Konfundierung (Störfaktor)